Войтер Анатолій Петрович — український науковець, доктор технічних наук.
 Войтер Сергій Віталійович (1979—2017) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.